Elling (plaats), plaats in Denemarken
 Elling (parochie), parochie in Denemarken
 Elling (film), film uit 2001

Personen
 Christian Elling, Deens hoogleraar
 Jacoba Elling, Noors zangeres
 Kurt Elling, Amerikaans jazzvocalist en tekstschrijver
 Piet Elling, Nederlands architect